CGH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto de Congonhas, San Paolo, Brasile
 CGH – hull classification symbol di Guided missile cruiser Helicopter cioè incrociatore lanciamissili portaelicotteri